11-й чемпіонат України з футболу був розіграний з 7 липня 2001 року по 11 червня 2002 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Учасники 

У вищій лізі чемпіонату України взяли участь 14 команд:

 — команди, що у попередньому чемпіонаті виступали у першій лізі.

Після першого кола місце команди ЦСКА (Київ) зайняла команда «Арсенал» (Київ).

Підсумкова турнірна таблиця 
|}
Розподіл місць з 4 по 6 в турнірній таблиці відповідно до рішення Виконкому ФФУ від 16 червня 2002 року.

Команда «Арсенал» у першому колі мала назву ЦСКА.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Матч за місце у вищій лізі 
Оскільки в наступному сезоні кількість команд у вищій лізі збільшується до 16, за регламентом змагань 14-а команда автоматично опускається до першої ліги, а 13-а зустрічається у стиковому матчі з четвертою командою першої ліги.

«Поліграфтехніка» зберегла за собою право залишитися у вищій лізі.

Посилання 
 Вища ліга 2001/2002 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2001/2002 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2001/2002 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2001/2002 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2001—2002: друга ліга

2001 у футболі
2002 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2001 в українському спорті
2002 в українському спорті